Хејњице могу бити:

 Хејњице (Либерец), град у округу Либерец, Либеречки крај, Чешка Република
 Хејњице (Усти на Орлици), насељено мјесто у округу Усти на Орлици, Пардубички крај, Чешка Република